Die in Washington, D.C. angesiedelte, internationale Nichtregierungsorganisation Freedom House veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht Freedom in the World, in dem über die Freiheitsrechte in den Ländern der Welt berichtet wird. Im Folgenden ist die Freedom-in-the-World-Länderliste 2020 wiedergegeben. Diese fasst die Verhältnisse des Jahres 2019 zusammen.

Gemäß World Freedom House galten im Jahre 2019:

 83 Staaten als „frei“, 39 % der Weltbevölkerung,
 63 Staaten als „partiell frei“, 25 % der Weltbevölkerung,
 49 Staaten als „nicht frei“, 36 % der Weltbevölkerung (wovon mehr als die Hälfte in einem einzigen Land, der Volksrepublik China lebte).

Während Mauretanien und Thailand von „nicht frei“ zu „partiell frei“ geändert wurden, wurden Myanmar und das Indische Kaschmir auf „nicht frei“ zurückgestuft. Daneben wurden Senegal, Benin und El Salvador von „frei“ auf „partiell frei“ zurückgestuft.

Liste 
Die Länderliste im genannten Bericht führt Länder und einige Territorien wie  Hongkong oder die Krim entsprechend ihren Freiheitsgraden auf. Zum einen wurden politische Rechte (PR) und zum anderen bürgerliche Freiheiten (BF) nach einem Punktesystem bewertet. Ein Punktwert von ‚1‘ bedeutete „maximal frei“, einer von ‚7‘ „am wenigsten frei“. In einigen Ländern wurde auch die Freiheit des Internets bewertet.

Der Freiheitsgrad wurde anhand eines Gesamt-Scores klassifiziert, wobei die Einteilung in die drei Klassen „frei“, „partiell frei“ und „nicht frei“ möglich war.
Ein höherer Gesamt-Score kennzeichnet einen höheren Grad an Freiheit. Die Kennzeichnungen  und  zeigen positive bzw. negative Entwicklungen seit der letzten Erhebung an. Nicht allgemeine anerkannte Länder oder bestimmte Gebiete für die Freedom House einen eigenen Bericht veröffentlicht, sind mit Kursivschrift gekennzeichnet.

Siehe auch 
 Liste von Ländern nach persönlicher Freiheit (Legatum Prosperity Index 2019)
 World Happiness Report (Welt-Glücks-Bericht der UNO)
 Liste von Freiheitsindizes (weltweite Messgrößen)

Quelle 
 Freedom House: Freedom in the World 2020. Washington/New York 2020 (englisch; mit Berichten; freedomhouse.org PDF: 1,3 MB, 33 Seiten).

Sozialwissenschaftliche Kennzahl
Demografie
Liste (Politik)
Liste (Staaten)